Terapia experiencial puede hacer referencia a:

 Terapia experiencial de Greenberg (Psicoterapia centrada en emociones); o
 Terapia experiencial de Gendlin (focusing), técnica psicoterapeútica.